Taiko, de correcte naam (和太鼓, Wadaiko) van een vorm van percussie die oorspronkelijk uit Japan komt.
De naam van een album door Ichiro; een groep die opgericht is in 1991 door Ichiro Inoue.